Otočki košarkaški turnir 'Ist' održava se od 1976. zadnje subote u srpnju na otoku Istu. Turnir se održava na košarkaškom igralištu Bratski dvor. Utakmice na ovome turniru punih 28 godina sudi Željko Žilavec, bivši ugledni košarkaški sudac.

Izdanja
Inicijator prvog okupljanja 1975. bio je Senko Matunić. Povod je bilo svečana proslava i otvorenje novog igrališta. Igrali su Išćani, Gornjani i Donjani. Iduće godine sinula mu je ideja da naprave pravi turnir za susjedna otočna mjesta Molat, Brgulje, Zapuntel, Silbu i Olib. Tako je počelo, a s godinama se proširilo i na ostala mjesta diljem Zadarske županije.

Format
1976.-danas 4×4

Kazalo:
- strane ekipe su označene zastavom

Vidi
Zadar Basketball Tournament

Vanjske poveznice

Izvori

Hrvatska košarkaška natjecanja
Košarka u Zadarskoj županiji
Ist